El término Palmera puede referirse a los siguientes artículos:

 Palmera, un tipo de planta generalmente arbórea, perteneciente a la familia Arecaceae; 
 Palmera, un grupo de rock de Canarias, España;
 Palmera, una pieza de pastelería con forma de corazón;
 Palmera, una localidad de la provincia de Valencia, España;
 Palmera, una raza de vaca autóctona de la isla de La Palma, en Canarias, España;
 Palmera, una película independiente argentina de 2013, dirigida por Leo Damario.